Northlands (Edmonton), non-profitorganisatie in Edmonton, Canada
Northlands (album), muziekalbum uit 2014 van Tony Patterson en Brendan Eyre over noordoost Engeland

Zie ook 
 Northland (doorverwijspagina)